Mooresville (Alabama)
 Mooresville (Indiana)
 Mooresville (Missouri)
 Mooresville (North Carolina)